Shooting Stars (« étoiles filantes » en anglais) peut faire référence à :

Musique

Album 
 , album de  sorti en  ;
 , album d'Aleix Becker sorti en 2015.

Chanson 
 , chanson d'Amy Diamond présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bag Raiders présente sur l'album  sorti le .

Théâtre 
 , pièce de théâtre de  ;

Cinéma 
 , titre international d'Hoshi wa midare tobu, film japonais de Daisuke Itō sorti en 1924 ;
 Un drame au studio (), film britannique de Anthony Asquith et Albert Victor Bramble sorti en  ;
 , film de Ray Densham sorti en 1950 ;
 Shooting Stars, film germano-britannique de Chris Bernard sorti en 1990 ;
 , titre américain du Ciel est à nous, film français de Graham Guit sorti en 1997 ;
 , titre international de Trois zéros, film de Fabien Onteniente sorti en 2002.

 Télévision 
 Téléfilm 
 , téléfilm américain de Richard Lang diffusé en 1983.

 Émission 
 , émission de télévision britannique.

 Épisode 
 , titre original de Corps célestes,  de la  des Experts.

 Série télévisée 
 , titre allemand de Voilà !, série télévisée diffusée de  à  ;
 Shooting Stars'', série télévisée danoise diffusée en 2004.

Autres 
  de la Berlinale, prix décerné au cours du Festival du film de Berlin.

Voir aussi